

Унеча — місто, Брянська область, Росія
 Унеча — вузлова залізнична станція Московської залізниці
 Унеча — річка, ліва притока річки Іпуть, Брянська область, Росія